«Ревность» () — американская комедийная драма режиссёра Майка Николса с Мерил Стрип и Джеком Николсоном в главных ролях. Сценарий фильма был написан Норой Эфрон по мотивам её одноимённого романа, в основу которого лёг её брак с журналистом Карлом Бернстином.

Сюжет 
Фильм начинается со свадьбы Кэрол и Тома, на которой Рейчел заметила среди гостей Марка Формана, которого друзья Рейчел охарактеризовали как журналиста-обозревателя и закоренелого холостяка. На приеме после церемонии они знакомятся лично и уходят вдвоем в кафе. Вскоре они вступают в брак, покупают дом в не очень удовлетворительном состоянии и начинают ремонт этого дома. Примерно через год у Рейчел с Марком рождается дочь.

Через несколько лет Рейчел, будучи беременной вторым ребёнком, посещая парикмахерскую, подслушивает диалог двух парикмахерш о неверном муже. Рейчел сразу же отправляется домой и обыскивает ящики рабочего стола мужа. Найдя чеки из мотелей и магазинов, она обвиняет Марка в неверности, собирает вещи и вместе с дочерью уходит в отчий дом. Она возвращается на свою старую работу кулинарного писателя к своему другу и издателю Ричарду, который испытывает к ней неразделённую любовь. Вечером ей видятся галлюцинации, как мужчина из телешоу рассказывает про её жизнь. На групповой терапии у психолога в комнату врывается грабитель (дебютная роль Кевина Спейси) и грабит присутствующих, у Рейчел, в частности, крадёт кольцо — подарок Марка. В этот же день она встречает в городе самого Марка и они решают снова жить вместе. По вечерам при просмотре телевизора её опять преследуют галлюцинации.

Грабителя находят, и кольцо возвращается к Рейчел. Она приходит к ювелиру, чтобы исправить повреждение оправы. Во время работы ювелир упоминает, что Марк покупал здесь ожерелье. Рейчел понимает, что муж опять изменяет ей, и продаёт кольцо. Она вновь уходит от Марка. Фильм заканчивается тем, что Рейчел с двумя детьми сидит в самолёте, направляющемся в Нью-Йорк, где живёт отец Рейчел.

В ролях

Примечания 

Фильмы по сценариям Норы Эфрон
Фильмы США 1986 года
Фильмы на английском языке
Фильмы-мелодрамы США
Комедийно-драматические фильмы США
Комедийно-драматические фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы о журналистах
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы о Вашингтоне
Экранизации романов США
Фильмы Paramount Pictures